Télécom est une abréviation de télécommunications. On peut ainsi retrouver le mot Télécom ou Telecom (abréviation anglaise) voire Telekom (abréviation allemande) dans le nom de nombreuses sociétés de télécommunications dans divers pays.

Afrique 
 En Tunisie :
 Ooredoo
 Orange
 Tunisie Télécom
 En Algérie
 Algérie Télécom
 Djezzy
 Ooredoo
 Au Maroc :
 Maroc Télécom
 Orange
 Inwi
 À Maurice
 Mauritius Telecom
 Emtel

Amérique du Sud 

 En Argentine, Telecom Argentina
 En Colombie, Telecom Colombia

Asie 

 En Chine, Pacific Century Cyberworks (PCCW Limited), anciennement connu sous le nom Hong Kong Telecom
 En Malaisie, Telekom Malaysia
 En Inde, Vodafone
En Corée du Sud, SK Telecom

Europe 

 En Allemagne, Deutsche Telekom
 En France, Orange, anciennement nommée France Télécom
 En Belgique, Proximus
 En Finlande, Telecom Finland
 En Islande, Iceland Telecom
 En Italie, Telecom Italia
 Au Portugal, Portugal Telecom
 Au Royaume-Uni, British Telecom
 En Slovaquie, Slovak Telekom

Océanie 

 En Australie, Telecom Australia
 En Nouvelle-Zélande, Telecom New Zealand

Économie des télécommunications